Molekulska formula -{C11H11Cl2N}- se može odnositi na:

 Amitifadin
 DOV-216,303